Тюрьма Её величества Уандсворт — мужская тюрьма категории В в Уандсворте (юго-западный Лондон). Находится под управлением тюремной службы Его величества. Является самой большой тюрьмой Лондона и одной из самых больших тюрем западной Европы.

История 
Тюрьма была построена в 1851 году под названием «исправительный дом Суррея». Разработана согласно принципу разделения заключённых. Коридоры радиально расходились от центрального контрольного пункта. У каждого заключённого был в камере свой туалет. Впоследствии туалеты были перенесены, чтобы увеличить вместимость тюрьмы, что до 1996 года приводило к дополнительному унижению заключённых.

В 1930 году заключённый Джеймс Эдуард Спирс, отбывавший 10-летний срок за вооружённое ограбление, совершил самоубийство перед группой мировых судей, пришедших в тюрьму, чтобы удостовериться, что он получит 15 ударов плетью согласно судебному телесному наказанию.

В 1951 году в Уандсворте выполнялись два вида телесных наказаний, налагаемых в тюрьме как вид дисциплинарного воздействия: порка розгами и порка плёткой-девятихвосткой (кошкой). О порке «кошкой» в Уандсворте сообщалось в июле 1954 года.

Казни в тюрьме 
В тюрьме с 1878 по 1961 провели 135 казней. Виселица была расположена в крыле «Е». Среди повешенных были:
 Джордж Чепмен (1865—1903), серийный убийца.
  (1902—1941), первый британский подданный, казнённый по 
  (1921—1942), моряк
  (1913—1943), канадец-абориген, казнён за убийство девушки.
 Джон Амери (1912—1945), британский фашист.
 Уильям Джойс (Лорд Гав-гав) (1906—1946), нацистский радиопропагандист.
 Джон Джордж Хэйг (1909—1949), британский серийный убийца
 Дерек Бентли (30 июня 1933 — 28 января 1953), повешен за убийство полицейского.
  (1929—1959), мелкий вор, последний в Британии повешен за убийство полицейского

25 апреля 1951 года в тюрьме имела место двойная казнь, когда одновременно казнили Эдварда Смита и Джозефа Брауна, стоявших вместе на эшафотах виселиц. Последние казни в Уандсворте состоялись 25 мая 1961 года (Виктор Джон Терри) и 8 сентября 1961 года (Генрик Ньемаш). Все казни проводились над осужденными за убийство, за исключением Скотт-Форда, Джойса и Амери, осужденных за измену. Виселицы поддерживались в работоспособном состоянии до 1992 года и проверялись раз в полгода. В 1993 году они были разобраны, комната исполнений используется тюремщиками как чайная комната.

Лестницы и рычаги виселиц были отправлены в музей тюремной службы в Рудби, Уорвикшир. После окончательного закрытия этого музея в 2004 году их отправили в Галереи юстиции в Ноттингеме, где их можно увидеть вместе с ящиком (execution box) для хранения инвентаря, использовавшегося в ходе проведения казней.

Результаты инспекций тюрьмы 
В декабре 1999 года в рапорте о проверке главным инспектором тюрем Её величества сурово критиковался режим в тюрьме Уандсворт. Согласно рапорту, в тюрьме была «всеобъемлющая атмосфера страха», персонал характеризовался как «бессердечный и незаботливый», виновный в запугивании [заключённых], расизме и сексизме.

В ходе следующей инспекции в июне 2003 года было предписано перевести нескольких заключённых в другие тюрьмы, чтобы избежать перенаселённости. Тюремные записи были призваны «неоправданными» согласно базовым стандартам. В то же время в докладе содержались похвалы тюрьме благодаря проводимой работе с иностранцами, нововведениями в здравоохранении, мерам по предотвращению самоубийств и сексуальных насилий.

В сентябре 2004 года главный инспектор заявил, что условия пребывания в тюрьме Уондсворт ухудшились и тюрьма получила самую низкую оценку по проводимым инспекцией тюрем четырём тестам «здоровой тюрьмы». Тесты включают в себя оценки безопасности, уважения, целенаправленной деятельности и переселения в тюрьме.

В октябре 2009 года управляющему персоналу тюрьмы были предъявлены обвинения в грубом нарушении должностного поведения, после того, как расследование установило, что перед инспекцией несколько заключённых было переведено в тюрьму Пентонвиль. Эти переводы (в том числе и так называемых VP, относящихся к определённой группе риска — сексуальных насильников, информаторов полиции и бывших полицейских) были проведены для манипуляции статистикой численности заключённых.

Тюрьма сегодня 
Тюрьма Уандсворт состоит из восьми крыльев, расположенных в двух строениях. Меньшее здание содержит три крыла и было первоначально разработано для женщин, сейчас там помещается блок VP-заключённых, в основном, осужденных за сексуальные преступления.

В тюрьме предлагаются образование и воспитательные курсы, заключён контракт с колледжем Амершэм и Уикомб. В тюрьме есть два тренажёрных зала и спортивный зал. В большом тюремном капелланстве есть священники римско-католической, англиканской, методистской, мусульманской, иудейской, сикхской, индуистской, буддистской, мормонской веры и Свидетелей Иеговы.

В тюрьме есть центр для визитёров (PACT Centre), содержащий зону отдыха, буфеты и площадку для детских игр. Центр обеспечивает информацией при выборе управлений, таких как служба друзей и семей заключённых.

В культуре 
Уандсворт упоминается
 В песне «Cool for Cats» (1979) британской группы Squeeze.
 В песне «Switch» британской группы .
 В песне «Let Him Dangle» альбома Spike (1989) певца Элвиса Костелло.
 В песне «Truth Rest Your Head» британского рок-квартета Gene
 В песне «The Battle of Epping Forest» (1973) британской рок-группы Genesis.
 В фильме Let Him Have It (1991) изображён заключённый тюрьмы Дерек Бентли, повешенный в 1953 году.
 Персонаж Робби Тёрнер романа Иена Макьюэна «Искупление» (2001) пребывает в Уандсворте более четырёх лет.
 В романе «Down and Out in Paris and London» (1933) Джордж Оруэлла о тюрьме упоминается в конце повествования.
 Писатель Грэм Грин посетил тюрьму Уандсворт и использовал её как модель для тюрьмы, описанной в его романе «It’s a Battlefield» (1934), в конце которого герой ждёт казни.
 События рассказа Уилла Селфа «The Nonce Prize» сборника Tough, Tough Toys for Tough, Tough Boys (1998) происходят внутри и вне тюрьмы.
 Согласно сюжету телесериала «Survivors» персонаж Том Прайс убегает из тюрьмы после смерти от убийственного вируса последнего тюремщика, пережившего эпидемию.
 В романе Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин» (1962) главный персонаж Александр де Ларж содержится в тюрьме Уандсворт.

Известные узники 

 Оскар Уайльд — писатель.
 Ронни Крей — лидер организованной преступности.
 Ронни Биггс — участник Великого ограбления поезда, бежавший из тюрьмы в 1965 году и вскоре покинувший страну.
 Пит Догерти, музыкант.
 Чарльз Бронсон — кикбоксер.
 Джулиан Асандж, интернет-журналист и хакер содержался под арестом в тюрьме Уандсворт с 7 декабря после отказа в освобождении под залог на слушаниях в Вестминстерском полицейском суде. 16 декабря 2010 он был выпущен под залог после следующей апелляции.
 Кейт Вебстер, убийца Джулии Марты Томас

Примечания

Ссылки 
 Wandsworth Prison
 Victorian Prisoners’ Photograph Albums from Wandsworth prison on The National Archives' website.

Тюрьмы Великобритании
Тюрьмы Лондона